MRT — сокращение, может означать:
 MRT (система метро, Бангкок)
 Македонское радио и телевидение (Macedonian Radio-Television)